Ashwin Willemse – ex rugbista a 15 sudafricano
 Damian Willemse – rugbista a 15 sudafricano
 Stephanie Willemse – modella scozzese